Алфавит нидерландского языка основан на латинском и состоит из 26 букв (или из 27, если IJ считается отдельной буквой):

Самая частая буква — E, самые редкие — Q, X.

Диакритические знаки 
Диерезис (¨) используется для указания на раздельное чтение букв, например: ruïne, beëdigen. Акут (´) используется для различения слов: een/één. В заимствованных словах могут быть и другие диакритические знаки. Диакритика не влияет на алфавитную сортировку.

См. также 
 Нидерландский телефонный алфавит

Примечания 

Алфавиты на основе латинского
Нидерландский язык